Suffix steht für:

 Suffix, traditionell auch „Nachsilbe“, an einen Wortstamm angehängtes Wortbestandteil
 in der theoretischen Informatik eine Folge von Symbolen am Wortende, siehe Wort (theoretische Informatik) #Suffix

Siehe auch:
 Liste lateinischer Suffixe
 Liste griechischer Suffixe
 Präfixe und Suffixe in der Chemie
 Dateisuffix (Dateinamenserweiterung)